Ел Пенсил има више значења:

 Ел Пенсил (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсил (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсил (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсил (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсил (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсил (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсил (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсил (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Пенсил (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Пенсил (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику